Le groupe E de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes d'Italie, du Ghana, de Tchéquie et des États-Unis dans le groupe E.

Classement 

|}

Lors de la phase suivante, le Ghana sera éliminé en huitièmes de finale (0-3 face au Brésil). L'Italie sera sacrée championne du monde après avoir battu l'Australie (1-0, huitième de finale), l'Ukraine (3-0, quart de finale), l'Allemagne (2-0 ap, demi-finale) et en venant à bout de la France aux tirs au but en finale (1-1 ap).

Première journée

Italie - Ghana

États-Unis - Tchéquie

Deuxième journée

Italie - États-Unis

Tchéquie - Ghana

Troisième journée

Tchéquie - Italie

Ghana - États-Unis

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 14 buts ont été inscrits soit une moyenne de 2,33 buts par rencontre. Les arbitres ont distribué 28 cartons jaunes et 5 cartons rouges.

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match.

Notes et références 

E